Uri (Itália) — comuna da Sardenha
 Uri (cantão) — na Suíça
 URI — identificador uniforme de recurso
 Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões — no Brasil

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos